Der Name Wolfhausen steht für verschiedene Orte:

 in Deutschland
 Wolfhausen (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wolfhausen (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 in der Schweiz
 Wolfhausen ZH, Ortsteil der Gemeinde Bubikon im Kanton Zürich

Siehe auch
 Wolfenhausen
 Wolfshausen
 Haus zum Wolf